Aalesunds Fotballklubb é um clube de futebol da Noruega fundado em 25 de junho de 1914. Sua sede fica em Ålesund.

Elenco atual 
Atualizado em 22 de julho de 2021.

Ligações externas 
 
Clubes de futebol da Noruega